Siliștea kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Siliștea (Brăila)
 Siliștea (Constanța)
 Siliștea (Teleorman)